В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Wellington Classic 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Лейла Месхі здобула титул, у фіналі перемігши Андреа Стрнадову 3–6, 7–6(3), 6–2.

Сіяні гравчині 

  Лейла Месхі (переможниця)
  Вілтруд Пробст (2-ге коло)
  Мерседес Пас (1-ше коло)
  Забіне Гак (чвертьфінал)

 Лариса Нейланд (1-ше коло)
 Емануела Зардо (1-ше коло)
 Клаудія Порвік (1-ше коло)
 Чілла Бартош (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Wellington Classic